Урхо:

 Урхо — район в городском округе Карамай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
 Урхо Кекконен — национальный парк на севере Финляндии, в провинции Лапландия.